Шайхаев — чеченская фамилия. Известные носители:
 Шайхаев, Дауд — российский боец смешанных единоборств.
 Шайхаев, Хусейн (1997) — российский боец смешанных единоборств.